Lech (Vorarlberg), een plaats in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
Lech (rivier), een rivier in Duitsland en Oostenrijk
Lech (hertog), een Poolse hertog
Lech (motorfiets), een Pools motorfietsmerk
Lech (Afghanistan), een plaats in de provincie Helmand
Lech (bier), een Pools bier

Personen
Lech Kaczyński, een Pools president
Lech Wałęsa, een Pools politicus, oud-vakbondsleider en ex-president